Het Beleg van Venlo in 1646 was een van de pogingen van Frederik Hendrik van Oranje om de stad aan de Maas in te nemen. In een tijdsbestek van nog geen 15 jaar was Venlo tot drie keer toe belegerd. Nadat de stad in 1632 in handen kwam van Frederik Hendrik, herwon het Leger van Vlaanderen de stad in 1637.

Nadat Frederik Hendrik, geholpen door 3000 Franse soldaten, onder andere de stad Gent en het slot in Temse in de zomer van 1646 had ingenomen, scheepte hij in september van dat jaar zijn leger in naar Bergen op Zoom. In oktober van datzelfde jaar begon hij wederom aan een belegering van Venlo. Echter, door de intredende winter mislukte deze poging. Venlo bleef onder Spaans bestuur.

Een jaar later overleed Frederik Hendrik, en nog een jaar later, in 1648, werd de Vrede van Munster getekend.

Geschiedenis van Venlo
Venlo 1646
1646
Militaire operatie in de 17e eeuw
Venlo 1646